Мика Эбелинг (, род. 21 августа 1964) — финский политик, священник и шахматист (мастер ФИДЕ).

Политическая деятельность 
Пастор Хельсинкской евангелистско-лютеранской церкви.

Член политсовета Партии христианских демократов Финляндии. До 1995 г. занимал должность председателя Молодежной христианской ассоциации Финляндии. С 1997 г. работает в городском совете Хельсинки. С 2008 г. занимает должность заместителя председателя комитета по делам общественного транспорта.

Является заместителем председателя «Pro Life Suomi», общественной организации, выступающей против абортов. Также выступает с резкой критикой гомосексуализма.

Шахматная деятельность 
Чемпион Финляндии 1987 г. Чемпион Финляндии в игре по переписке 1990 г.

В составе сборной Финляндии участник шахматной олимпиады 1988 г., командного турнира северных стран 1987 г., командного первенства мира среди студентов 1985 г., а также ряда международных командных матчей.

Представлял Финляндию на молодежных чемпионатах мира и Европы.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии М. Эбелинга  в базе Chessgames
 Личная карточка М. Эбелинга  на сайте 365Chess

Шахматисты Финляндии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ по шахматам
Политики Финляндии